Hainsberg peut faire référence à plusieurs ortsteils en Allemagne :

  un ortsteil de Langenwetzendorf
  Hainsberg un ortsteil de Dietfurt an der Altmühl
  un ortsteil de Freital. Les championnats du monde de descente de canoë-kayak et les championnats du monde de slalom s'y sont tenus en 1961.

Source de la traduction